2 miejscowości w Polsce: 
 Langanki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Sępopol 
 Langanki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn